Human: Fall Flat — компьютерная игра в жанре приключенческой головоломки разработанная студией No Brakes Games на Unity. Игра была выпущена 22 июля 2016 года для компьютеров Microsoft Windows с распространением через систему цифровой дистрибуции Steam. После выхода игра была портирована на другие операционные системы ПК и мобильных устройств, а также на игровые приставки. Издателем игры выступила компания Curve Games. Игра была переведена на большинство распространённых языков.

Игра даёт игроку на выбор большое количество разнообразных уровней наполненных испытаниями и головоломками, которые игроку предстоит пройти. Особое внимание уделяется физике объектов на локациях и взаимодействиях игрока с ними. Игра рассчитывается на многопользовательское прохождение до 8 игроков, но играть можно и в одиночном режиме.

Human: Fall Flat получила очень положительные отзывы от игроков. Рецензенты также похвалили её уникальность и забавный игровой процесс. Игра добилась хорошего коммерческого успеха и за всё время продалась более 30 миллионов раз на всех платформах. Игру до сих пор поддерживают, выпуская новые уровни.

Игровой процесс 

Играя за персонажа, которого при желании можно кастомизировать в главном меню, меняя ему одежду и разукрашивая его, вы должны проходить различные уровни, содержащие в себе головоломки завязанные на физике, и некоторых механиках игры. Также в уровнях существуют элементы платформеров. Всего в игре их 22 на данный момент. Персонаж может передвигаться, прыгать а также хвататься за разные объекты такие как кирпичи, доски, камни и т.д. Игрок может использовать рычаги и кнопки, открывать двери и хвататься за уступы и стены чтобы попасть в различные места.

Разработка

Примечания 

Компьютерные игры 2016 года
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Инди-игры
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Многопользовательские и однопользовательские игры